Le terme QDR peut se référer à :

 Code indiquant le relèvement magnétique d'un aéronef : QDR ;
 Type de bus informatique : Quad Data Rate.